Crockett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crockett House (Maryland), NRHP-Nr. 96000299
 Crockett House (Utah), NRHP-Nr. 09000017